Parapsammophila är ett släkte av bin. Parapsammophila ingår i familjen grävsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Grävsteklar
Parapsammophila